AQI peut faire référence à :
 .
 Air quality index en anglais soit l'indice de qualité de l'air en français.

Code IATA des aéroports